Lillåtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillåtjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 
Lillåtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Se även
Lillåstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn